Nils Dahlgren kan syfta på:

Nils Dahlgren (skådespelare) (1891–1948) – skådespelare och sångare
Nils Dahlgren (skulptör) (1932–2019) – skulptör